Gminy w USA:
 Grattan (ang. Grattan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Grattan (ang. Grattan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Grattan (ang. Grattan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt